

Cinema 
 Gorky Park – film del 1983 di Michael Apted, ispirato al romanzo omonimo

Letteratura 
 Gorky Park – romanzo del 1981 di Martin Cruz Smith

Musica 
 Gorky Park – gruppo musicale russo
 Gorky Park – album discografico del 1989 della band omonima

Pagine correlate 
 Gorky
 Gor'kij Park